Smith megye (Kansas)
Smith megye (Mississippi)
Smith megye (Tennessee)
Smith megye (Texas)

Kapcsolódó szócikkek 
Smyth megye, Virginia